Salme (gemeente), een vroegere gemeente in de Estse provincie Saaremaa
 Salme (plaats), een plaats in de Estse gemeente Saaremaa
 Salme (mythologie), hemelfiguur uit de Finse mythologie